Le Naufragé du « A » est le premier album de l'auteur et dessinateur Fred narrant les aventures de Philémon, paru en 1972. Après la parution d'un album antécédent, Philémon avant la lettre, en 1978, d'abord numéroté 0, la série est numérotée à nouveau et Le Naufragé du « A » devient le deuxième album de la série.

Synopsis 
Un jeune garçon nommé Philémon tire de l'eau du puits. Il découvre une bouteille contenant un message. Tombant dans le puits, il se retrouve dans un monde parallèle, le monde des lettres de l'Océan Atlantique. Il y rencontre Barthélémy, l'ancien puisatier, qui s'est retrouvé sur l'une de ces îles en forme de lettres, et y vit avec un centaure nommé Vendredi.

Personnages principaux 
 Philémon
 Son père
 Barthélémy
 Vendredi, le centaure
 L'équipage d'un voilier dans une bouteille

Publication 
L'histoire paraît en 1968 dans Pilote, des numéros 441 à 454. L'album n'est publié qu'en 1972. La couverture montre Philémon en plan américain sur fond jaune, entouré par les deux soleils du monde du « A » dessinés au crayon. L'album reparaît en 1987 avec une nouvelle couverture représentant Philémon au fond de l'eau nageant au-dessus d'un requin. Il reprend des histoires courtes : « Trois petits tours » (Pilote Super Pocket 3, 1969) et « Blurp ! »  (Pilote n° 543, 1970).

Commentaires 
Première aventure longue de Philémon, Le Naufragé du « A » présente pour la première fois le monde des lettres de l'Océan Atlantique dans lequel retournera Philémon dans chaque album. Par son imagination et ses jeux sur les codes de la bande dessinée, il est devenu un classique.

Sources d'inspiration 
 Robinson Crusoé de Daniel Defoe
 Le Radeau de La Méduse de Théodore Géricault
 les créatures légendaires : licorne, centaure.

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Naufrage du A
Album de bande dessinée sorti en 1972